Лазаревац () — община в Сербии, входит в округ Белград.

Население общины составляет 59 043 человек (2007 год), плотность населения составляет 154 чел./км². Занимаемая площадь — 384 км², из них 60,4 % используется в промышленных целях.

Административный центр общины — город Лазаревац. Община Лазаревац состоит из 34 населённых пунктов, средняя площадь населённого пункта — 11,3 км².

В Лазареваце находится памятник солдатам Первой мировой войны.

Статистика населения общины

Примечания

Ссылки 
 Официальная статистика Сербии  
 PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије» 

Общины Сербии